Билл И́штван Гю́нтер Ска́рсгард (; МФА , род. 9 августа 1990, , Швеция) — шведский актёр. Наиболее известен по роли Романа Годфри в телесериале «Хемлок Гроув», а также клоуна Пеннивайза в экранизации романа Стивена Кинга «Оно» и «Оно 2».

Биография и карьера 
Билл Скарсгард является сыном актера Стеллана Скарсгарда и врача Мю Гюнтер и братом Александра, Густафа, Сэма, Эйи, Вальтера и единокровным братом Оссиана и Кольбьёрна. В 2011 году Скарсгард был номинирован на шведскую премию «Золотой жук» за роль Симона в фильме «В космосе чувств не бывает». В 2012 представлял Швецию на фестивале European Shooting Stars в рамках Берлинского кинофестиваля, получив соответствующую награду.

25 февраля 2022 года дебютировал как режиссер с короткометражкой Soul of a Man по рассказу Эдгара По «Бон-Бон» с участием Густава Скарсгарда и Стеллана Скарсгарда.

В апреле 2022 года появилась информация о том, что актер снимется в новой версии культовой картины «Ворон».

Личная жизнь 
В конце 2016 года Билл начал встречаться со шведской актрисой  (род. 1985). У пары есть дочь, рождённая в октябре 2018 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Скарсгарды
Киноактёры Швеции
Актёры телевидения Швеции
Актёры озвучивания Швеции